Sankt Blasius kyrka kan avse:

 Sankt Blasius kyrka, Dubrovnik – en romersk-katolsk kyrka i Dubrovnik i Kroatien.
 Sankt Blasius kyrka, Zagreb – en romersk-katolsk kyrka i Zagreb i Kroatien.